Григорий Кожевников:
 Кожевников, Григорий Александрович (1866—1933) — естествоиспытатель, зоолог, директор Зоологического музея.
 Кожевников, Григорий Тимофеевич (1879—1911) — есаул Оренбургского казачьего войска, кавалер ордена Святого Станислава, военный исследователь-востоковед.